Виконт Хардинг из Лахора и  в графстве Дербишир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.

История 
Титул виконта Хардинга был создан 2 мая 1846 года для английского военного и политика, сэра Генри Хардинга (1785—1856). 2 февраля 1855 года он получил чин фельдмаршала. Его сын,  (1822—1894), представлял  в Палате общин Великобритании (1851—1856). Его потомок, Чарльз Генри Николас Хардинг, 6-й виконт Хардинг (1956—2004), в 1986 году унаследовал титул 8-го баронета из Белл-Айл после смерти своего дальнего родственника, сэра Роберта Арольда Хардинга, 7-го баронета (1914—1986). Титул баронета из Белл-Айл () был создан в 1801 году для сэра Ричарда Хардинга (1756—1826). Он был третьим сыном Николаса Хардинга, младшего брата преподобного Генри Хардинга и дяди Генри Хардинга, 1-го виконта Хардинга.

По состоянию на 2014 год носителем титула являлся Томас Генри де Монтарвилл Хардинг, 8-й виконт Хардинг (род. 1993), который сменил своего отца в том же 2014 году.

  (1858—1944), британский дипломат и государственный деятель, второй сын 2-го виконта Хардинга. Вице-король Индии (1910—1916), посол Великобритании в России (1904—1906),  (1906—1910, 1916—1920), [[Список послов Великобритании во Франции|посол Великобритании во Франции] (1920—1922). В 1910 году получил титул барона Хардинга из Пенсхерста.
  (1781—1808), капитан британского королевского флота, второй сын преподобного Генри Хардинга и старший брат 1-го виконта Хардинга.

Семейная резиденция — Бродмер-хаус в окрестностях  в графстве Хэмпшир.

Виконты Хардинг (1846) 
 1846—1856: Генри Хардинг, 1-й виконт Хардинг (30 марта 1785 — 24 сентября 1856), сын преподобного Генри Хардинга (1754—1820)
 1856—1894:  (2 сентября 1822 — 28 июля 1894), старший сын предыдущего
 1894—1924: Генри Чарльз Хардинг, 3-й виконт Хардинг (1 августа 1857 — 30 апреля 1924), старший сын предыдущего
 1924—1979: Кэрил Николас Чарльз Хардинг, 4-й виконт Хардинг (25 декабря 1905—1979), второй (младший) сын предыдущего
 1979—1984: Генри Николас Пол Хардинг, 5-й виконт Хардинг (15 августа 1929—1984), старший сын предыдущего
 1984—2004: Чарльз Генри Николас Хардинг, 6-й виконт Хардинг (25 августа 1956 — 18 января 2004), старший сын предыдущего от первого брака
 2004—2014: Эндрю Хартленд Хардинг, 7-й виконт Хардинг (7 января 1960 — 11 февраля 2014), младший брат предыдущего
 2014 — настоящее время: Томас Генри де Монтарвилл Хардинг, 8-й виконт Хардинг (род. 19 июня 1993), старший сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Джейми Александр Дэвид Хардинг (род. 4 ноября 1996), младший брат предыдущего.

Баронеты Хардинг из Белл-Айл (1801) 
 1801—1826: Сэр Ричард Хардинг, 1-й баронет (10 ноября 1756 — 5 ноября 1826), младший сын Николаса Хардинга (1669—1758)
 1826—1864: Сэр Чарльз Хардинг, 2-й баронет (22 марта 1780 — 3 февраля 1864), старший сын преподобного Генри Хардинга (1754—1820), внук Николаса Хардинга (1669—1758)
 1864—1873: Сэр Генри Чарльз Хардинг, 3-й баронет (26 июля 1830 — 13 ноября 1873), старший сын предыдущего
 1873—1924: Сэр Эдмунд Стрейси Хардинг, 4-й баронет (27 марта 1833 — 8 апреля 1924), младший брат предыдущего
 1924—1968: Сэр Чарльз Эдмунд Хардинг, 5-й баронет (15 ноября 1878 — 29 октября 1968), единственный сын предыдущего
 1968—1973: Сэр Роберт Хардинг, 6-й баронет (3 декабря 1887—1973), единственный сын Эдмунда Сесила Хардинга (1860—1890), внук Роберта Джеймса Хардинга (1834—1877), правнук 2-го баронета
 1973—1986: Сэр Роберт Арнольд Хардинг, 7-й баронет (9 сентября 1914—1986), единственный сын предыдущего
 1986—2004: Сэр Чарльз Генри Николас Хардинг, 8-й баронет (25 августа 1956 — 18 января 2004), старший сын 5-го виконта Хардинга, 6-й виконт Хардинг с 1984 года
Дальнейший порядок наследования смотреть выше

См. также 
 Барон Хардинг из Пенсхерста

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990.
 The Peerages of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom 
 Lundy, Darryl. «FAQ». The Peerage.

Хардинг
Виконты Хардинг
Хардинг